Млечната планина (Monti LattariI) e планина в Кампания, в южна Италия до залива на Соренто.

Най-високият ѝ връх Монте Сан Михаел e 1444 м.

Върхове

Външни препратки 
 Offizielle Webseite des Regionalparks

Вижте също 
 Битка при Млечната планина

Планини в Италия